Die Saison 1999/2000 der Regionalliga war die sechste Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde letztmals in vier regionalen Staffeln gespielt. In den Staffeln Nord, Nordost und Süd spielten 18 Mannschaften. In der Staffel West/Südwest waren 20 Klubs aktiv. Diese Saison wurde als Qualifikationsrunde für die Regionalliga-Saison 2000/01 gesehen, in der dann nur noch in zwei Staffeln gespielt wurde.

Die Meister der Staffeln West/Südwest und Süd stiegen direkt in die 2. Bundesliga auf. Die Meister der Staffeln Nord und Nordost spielten zunächst in einer Relegation einen dritten Aufsteiger aus. Anschließend spielte die unterlegene Mannschaft eine erneute Aufstiegsrunde mit den Vizemeistern der Staffeln West/Südwest und Süd um den vierten Aufsteiger zu ermitteln.

Nord 
Der VfL Osnabrück stieg in die 2. Bundesliga auf, da sich die Osnabrücker in den Aufstiegsspielen gegen den 1. FC Union Berlin durchsetzten.

Für die zweigleisige Regionalliga qualifizierten sich der VfB Lübeck, Eintracht Braunschweig, SV Wilhelmshaven, Werder Bremen Amateure und Lüneburger SK. Der Lüneburger SK setzte sich in der Relegationsrunde um die Qualifikation für die Regionalliga gegen Kickers Emden durch.

Die restlichen Vereine stiegen in die Oberliga ab.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Nordost 
Der 1. FC Union Berlin blieb in der Regionalliga, da die Berliner in den Aufstiegsspiele gegen den VfL Osnabrück unterlagen. Später nahm die Mannschaft an der zweiten Aufstiegsrunde mit den Vizemeistern LR Ahlen und SC Pfullendorf teil, beendete die Runde aber auf dem zweiten Rang.

Für die zweigleisige Regionalliga qualifizierten sich der Dresdner SC, FC Erzgebirge Aue, FC Carl Zeiss Jena, SV Babelsberg 03, FC Sachsen Leipzig und FC Rot-Weiß Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt setzte sich in der Relegationsrunde um die Qualifikation für die Regionalliga gegen den FC Schönberg durch.

Die restlichen Vereine stiegen in die Oberliga ab.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

West/Südwest 
Der 1. FC Saarbrücken stieg direkt in die 2. Bundesliga auf. Der LR Ahlen setzte sich als Vizemeister in der zweiten Aufstiegsrunde gegen den unterlegenen Staffelsieger der ersten Runde, 1. FC Union Berlin, und den Vizemeister der Süd-Staffel, SC Pfullendorf, durch.

Für die zweigleisige Regionalliga qualifizierten sich die Sportfreunde Siegen, SG Wattenscheid 09, Eintracht Trier, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen, Preußen Münster, SC Verl, die Amateure von Borussia Dortmund, KFC Uerdingen 05 und SV Elversberg. Der SV Elversberg setzte sich in der Relegationsrunde um die Qualifikation für die Regionalliga gegen den Wuppertaler SV, VfB Hüls und Borussia Neunkirchen durch.

Die restlichen Vereine stiegen in die Oberliga ab.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Süd 
Der SSV Reutlingen 05 stieg direkt in die 2. Bundesliga auf. Der SC Pfullendorf nahm als Vizemeister an der zweiten Aufstiegsrunde mit dem unterlegenen Staffelsieger der ersten Runde, 1. FC Union Berlin und dem Vizemeister der West/Südwest-Staffel, LR Ahlen, teil.

Für den Verbleib in der zweigleisigen Regionalliga waren ursprünglich die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 11 vorgesehen. Da der FC Augsburg keine Lizenz mehr erhielt und der Tabellenzwölfte, die Karlsruher SC Amateure, aufgrund des Abstiegs der ersten Mannschaft aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga zwangsabsteigen musste, qualifizierte sich auch der auf Rang 13 platzierte SV Wehen für die nächste Regionalliga-Saison. Zusätzlich qualifizierten sich der VfR Mannheim, Wacker Burghausen, die Amateurmannschaften des FC Bayern München, VfB Stuttgart und TSV 1860 München sowie der SV Darmstadt 98, VfR Aalen und 1. FC Schweinfurt 05.

Neben den Zwangsabsteigern mussten die Mannschaften ab Rang 14 in die Oberliga absteigen, nachdem der 14., FSV Frankfurt, die Relegationsrunde um die Qualifikation für die Regionalliga gegen den SSV Jahn Regensburg verloren hatte.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Relegation zur 2. Bundesliga

Staffelsieger Nord gegen Staffelsieger Nordost 

In der ersten Phase der Relegation trafen die beiden Meister der Staffeln Nord und Nordost in zwei Spielen aufeinander, um den dritten Aufsteiger in die 2. Bundesliga zu ermitteln. Das Hinspiel in Berlin endete mit einem 1:1, ebenso das Rückspiel in Osnabrück. Im Elfmeterschießen gewann Osnabrück mit 8:7 und stieg damit in die 2. Bundesliga auf.

|}

Aufstiegsrunde des unterlegenen Staffelsiegers und der Vizemeister 
In der zweiten Phase der Relegation spielten der unterlegene Staffelsieger der ersten Relegationsrunde sowie die beiden Vizemeister der West/Südwest- und Süd-Staffel in einer Einfachrunde den Sieger den vierten Aufsteiger in die 2. Bundesliga aus. Mit einem Remis gegen den SC Pfullendorf und einem Sieg gegen den 1. FC Union Berlin sicherte sich der Vizemeister der West/Südwest-Staffel, LR Ahlen, den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

|}

|}

Weblinks 
 Regionalliga Nord 1999/2000 bei kicker.de
 Regionalliga Nordost 1999/2000 bei kicker.de
 Regionalliga West/Südwest 1999/2000 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 1999/2000 bei kicker.de

1999
Fußballsaison 1999/2000